Горбуновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Республика Алтай 
 Горбуновское сельское поселение — входит в Усть-Коксинский район

Забайкальский край 
 Горбуновское сельское поселение — входит в Нерчинско-Заводский район

Новосибирская область 
 Горбуновское сельское поселение — входит в Куйбышевский район

Орловская область 
 Горбуновское сельское поселение — входит в Дмитровский район